Antonio Canal (1521-1577) –  ammiraglio e politico
 Antonio Canal (1567-1650) –  politico
 Giovanni Antonio Canal, meglio noto come il Canaletto (1697-1768) –  pittore e incisore